Bernadeta Maria Bocek-Piotrowska (ur. 11 marca 1970 w Istebnej) – polska biegaczka narciarska, trzykrotna olimpijka. Żona Andrzeja Piotrowskiego, także biegacza narciarskiego. Zamieszkała w Legionowie. Po zakończeniu kariery została współkomentującą zawody biegów narciarskich na antenie TVP.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Ludzie urodzeni w Istebnej
Ludzie związani z Legionowem
Osobowości telewizyjne związane z TVP
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Albertville 1992)
Polscy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Biegacze narciarscy BBTS Włókniarza Bielsko-Biała
Urodzeni w 1970